Счастливский сельский совет — административно-территориальная единица на Украине.

  — Винницкая область, Липовецкий район;
 Счастливский сельский совет — Запорожская область, Ореховский район;
  — Киевская область, Бориспольский район;
  — Кировоградская область, Александрийский район;
  — Николаевская область, Доманёвский район;
 Счастливский сельский совет — Херсонская область, Алёшковский район.